Exormotheca är ett släkte av bladmossor. Exormotheca ingår i familjen Exormothecaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Levermossor
Exormotheca